

Кропивна — присілок, Сосьвинський міський округ, Свердловська область

Кропивна — річка у Черкаській області, ліва притока Золотоношки
 Кропивна — село, Вінницька область, Хмільницький район
 Кропивна — село, Львівська область, Золочівський район
 Кропивна — село, Хмельницька область, Ізяславський район
 Кропивна — село, Черкаська область, Золотоніський район
 Кропивна — пасажирська зупинна залізнична платформа Полтавської дирекції Південної залізниці

 Кропивна (Крапивна) Марія Іванівна (нар. 1938) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання. 
 Кропивна (Крапивна) Тетяна Федорівна — радянський та український художник по костюмах (Одеська кіностудія).

Див. також 
 Кропивне
 Кропивня
 Крапивний Дмитро Вікторович

Примітки